Петур Ханс Хансен ():
 Петур Ханс Хансен (род. 1963) —  фарерский футболист, выступавший за «Б68» в 1981—1993 годах.
 Петур Ханс Хансен (род. 1968) — фарерский футболист, выступавший за «Б68» в 1987—1989 годах.